Termin RUMT ima više značenja.
 TRNK (uracil-5-)-metiltransferaza, enzim
 Hendrika van Rumt, holandski gimnastičar